Крем для взуття — різновид гуталіну, призначений для пом’якшення, зволоження, живлення, кондиціонування шкіри та відновлення її кольору. Здебільшого містить у складі пігменти, але може виготовлятися і без них. На відміну від гуталіну, крем для взуття містить більший відсоток олій і менший відсоток воску.

Взуття